Mittermayr ist der Familienname folgender Personen:
 Eduard Mittermayr (1814–1857), deutscher Geiger
 Franz Paul von Mittermayr (1766–1836), deutscher Administrator und Politiker, Bürgermeister von München
 Georg Mittermayr (1783–1858), deutscher Opernsänger
 Gertraud Mittermayr, eigentlicher Name von Michaela May (* 1952), deutsche Schauspielerin
 Karl Mittermayr (1880–1941), Theaterdirektor und Dramatiker 
 Maria Mittermayr-Viala (1817–1900), deutsche Sopranistin
 Peter Mittermayr (* 1942), österreichischer Beamter

Siehe auch:
 Mittermayer
 Mittermeier